Mezzoforte (album) - een album uit 1979 van de gelijknamige instrumentale funk-/fusionband uit IJsland
Mezzoforte (band) - een instrumentale funk-/fusionband uit IJsland
Mezzoforte (dynamiek) - een muziekterm voor de dynamiek